Балота () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Прунішор.
 Балота () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Раковіца.